Paola Valencia (Arauca, 8 de noviembre de 1991) Es una actriz y comunicadora social Colombiana, reconocida principalmente por su participación en la serie de Netflix Las Villamizar en su personaje Salvación, además de haber protagonizado la serie Los Medallistas que ya se ha emitido en varios países del mundo, también protagonizó la película Góspel de Prime Video en el año 2022. Se desempeña como comunicadora social en su fundación Neotropical Cuencas, en la cual ha impulsado proyectos socioambientales, que aportan al desarrollo de Arauca y Colombia.

BIOGRAFÍA 
Paola nació en Arauca el 8 de noviembre del año 1991; pero desde pequeña vivió y pasó gran parte de su vida en Arauquita desde su infancia tuvo espíritu artístico, sin embargo fue hasta el año 2008 cuando se radicó en Bogotá, para estudiar comunicación social y periodismo que empezó a tener acercamientos con la actuación; Participando en comerciales y algunas novelas en pequeños papeles.

Proviene de una familia de clase media, sus padres son docentes y tiene dos hermanos; se formó como comunicadora social del 2008 al 2012 en UNINPAHU,  y en actuación en la academia Dreams Talents del 2017 al 2020, también ha tomado taller  también estudió locución en la Academia ECO, con el reconocido locutor René Figueroa.

Debutó como protagonista en el año 2019 en la bionovela Los medallistas, con su personaje de Ingrit Valencia, luego en 2021 hizo parte del elenco principal de la serie Las Villamizarpara Netflix, además en el año 2022 hizo su primer protagónico para cine en la plataforma Prime Video con Góspel, la primera película musical de dicha plataforma de streaming.

FILMOGRAFÍA

REFERENCIAS